CFRG steht für

 die Stationskennung zweier kanadischer Radiosender in Gravelbourg, Saskatchewan.
 CFRG (AM), ein AM-Sender
 CFRG-FM, ein französischsprachiger FM-Sender.
 die Abkürzung der Crypto Forum Research Group der Internet Research Task Force (IRTF)

Abkürzung